Brucia ancora è un brano del gruppo musicale italiano Club Dogo, sesta traccia del quarto album in studio Dogocrazia, pubblicato il 5 giugno 2009 dalla Universal Music Group.

Video musicale 
Il videoclip si apre con una Marching band che suona all'interno di uno stadio (precisamente lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio) e dietro questa banda ci sono i Club Dogo con J-Ax.

Oltre alle scene dove si vedono cantare i rapper, fanno delle comparse nel video diversi volti noti dello spettacolo e dell'arte, come Marracash, Ricky Le Roy, Franchino, Carlo Pastore, Max Brigante, Pino Scotto.

Nel finale del video si vede un gruppo di ragazzi che urlano; questa scena è nata da un'iniziativa dei Club Dogo, che hanno invitato tramite internet i "bocciati" a partecipare al loro video.